Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2008 — Первый розыгрыш Кубка Вице-Чемпионов УНАФ, включающий в себя обладателей кубков стран входящих в УНАФ. Победителем впервые стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Участники

Квалификация

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2008 на Goalz 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2008 на RSSSF 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2008 на WildStat

Примечания 

Кубок Вице-Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2008 году